Бојановице могу бити:

 Бојановице (Знојмо), насеље у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Бојановице (Праг-запад), насеље у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република